Dreamland Egypt Classic 1999, одиночний розряд - змагання в одиночному розряді в рамках жіночого тенісного турніру Dreamland Egypt Classic, турніру WTA 3-ї категорії, який відбувся лише один раз і був найпрестижнішим тенісним турніром в Африці. 

Аранча Санчес Вікаріо виграла титул, у фіналі перемігши Іріну Спирлю з рахунком 6–1, 6–0.

Сіяні гравчині 
Перші двоє сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина 
{{Теніс16 3 
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= П Бегеров
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= М Ель Вані
| RD1-score04-1=0
| RD1-score04-2=0
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= С Аппельманс
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=610
| RD1-score05-3=0
| RD1-seed06= 
| RD1-team06={{nowrap| А Дешом-Баллере}}
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=712| RD1-score06-3=6| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= Є Докич| RD1-score07-1=6| RD1-score07-2=6| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=6
| RD1-team08= М Серна
| RD1-score08-1=1
| RD1-score08-2=0
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=4
| RD1-team09= Н Звєрєва
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Е Гальярді| RD1-score10-1=6| RD1-score10-2=6| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= М Рамон Клімент
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Н Пратт| RD1-score12-1=6| RD1-score12-2=6| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= М Шонессі
| RD1-score13-1=6| RD1-score13-2=64
| RD1-score13-3=2
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= Л Куртуа| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=77| RD1-score14-3=6| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= Б Мухтассен
| RD1-score15-1=67
| RD1-score15-2=6| RD1-score15-3=3
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= А Смашнова| RD1-score16-1=79| RD1-score16-2=4
| RD1-score16-3=6| RD2-seed01=1
| RD2-team01= А Санчес Вікаріо| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= П Бегеров
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03=
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=6| RD2-score03-3=2
| RD2-seed04=WC
| RD2-team04= Є Докич| RD2-score04-1=6| RD2-score04-2=2
| RD2-score04-3=6| RD2-seed05= 
| RD2-team05= Е Гальярді| RD2-score05-1=6| RD2-score05-2=1
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Н Пратт
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=0
| RD2-score06-3=r
| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= Л Куртуа| RD2-score07-1=6| RD2-score07-2=6| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=7
| RD2-team08= А Смашнова
| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2=3
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01=1
| RD3-team01=
| RD4-score01-1=7| RD4-score01-2=6| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02= 
| RD4-team02= Е Гальярді
| RD4-score02-1=5
| RD4-score02-2=0
| RD4-score02-3= 
}}

 Нижня половина 
{{Теніс16 3 
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали
| RD1-seed01=8
| RD1-team01= Б Ріттнер| RD1-score01-1=6| RD1-score01-2=7| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= А Герші
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=5
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Т Гарбін
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= М Дрейк| RD1-score04-1=6| RD1-score04-2=6| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05=LL
| RD1-team05= Е Бес Остаріс
| RD1-score05-1=2
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= А Монтоліо| RD1-score06-1=6| RD1-score06-2=6| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Л Голарса
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=3
| RD1-team08= П Шнідер| RD1-score08-1=6| RD1-score08-2=6| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=5
| RD1-team09= І Спирля| RD1-score09-1=6| RD1-score09-2=6| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Ш-т Ван
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Р Санду
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=5
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= К Богерт| RD1-score12-1=6| RD1-score12-2=7| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13=
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=6| RD1-score13-3=3
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= С Норландер| RD1-score14-1=6| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3=6| RD2-seed01=8
| RD2-team01= Б Ріттнер
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=2
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= М Дрейк| RD2-score02-1=6| RD2-score02-2=6| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= А Монтоліо
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=6| RD2-score03-3=1
| RD2-seed04=3
| RD2-team04= П Шнідер| RD2-score04-1=6| RD2-score04-2=2
| RD2-score04-3=6| RD2-seed05=5
| RD2-team05= І Спирля| RD2-score05-1=6| RD2-score05-2=1
| RD2-score05-3=77| RD2-seed06= 
| RD2-team06= К Богерт
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=6| RD2-score06-3=61
| RD2-seed07= 
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=6| RD2-score07-3=5
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= М П'єрс| RD2-score08-1=6| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3=7| RD3-seed01= 
| RD3-team01= М Дрейк| RD3-score01-1=61
| RD3-score01-2=6| RD3-score01-3=6| RD3-seed02=3
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=77| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3=2
| RD3-seed03=5
| RD3-team03= І Спирля| RD3-score03-1=6| RD3-score03-2=6| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= М П'єрс
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=2
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01= 
| RD4-team01= М Дрейк
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=0
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=5
| RD4-team02=
| RD1-score8-1=6| RD1-score8-2=6| RD1-score8-3= 
| RD2-seed1=6
| RD2-team1= Марія Паола Дзавальї
| RD2-score1-1=1
| RD2-score1-2=3
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2= 
| RD2-team2= Бахія Мухтассен| RD2-score2-1=6| RD2-score2-2=6| RD2-score2-3= 
| RD2-seed3= 
| RD2-team3= Камілла Кремер| RD2-score3-1=6| RD2-score3-2=7'''
| RD2-score3-3= 
| RD2-seed4=2
| RD2-team4=
| RD2-score4-1=2
| RD2-score4-2=5
| RD2-score4-3= 
| RD3-seed1= 
| RD3-team1=

Посилання 
 1999 Dreamland Egypt Classic Draw 

Dreamland Egypt Classic
Тур WTA 1999